Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2010 среди юношей до 19 лет является первым квалификационным раундом в финальную часть чемпионата. Команды, занявшие первые и вторые места в каждой группе, а также две лучшие сборные, занявшие третье место, вышли в следующий элитный квалификационный раунд. Все матчи первого квалификационного раунда прошли в сентябре — ноябре 2009 года.

Группа 1 
Матчи прошли с 13 по 18 ноября в .

Группа 2 
Матчи прошли с 9 по 14 октября в  Словении.

Группа 3 
Матчи прошли с 7 по 12 октября в  Люксембурге.

Группа 4 
Матчи прошли с 23 по 28 сентября в  Литве.

Группа 5 
Матчи прошли с 6 по 11 октября в  Сербии.

Группа 6 
Матчи прошли с 10 по 15 октября в  Австрии.

Группа 7 
Матчи прошли с 7 по 12 октября в  Босния и Герцеговине.

Группа 8 
Матчи прошли с 3 по 8 ноября в  Испании.

Группа 9 
Матчи прошли с 23 по 28 октября в  Венгрии.

Группа 10 
Матчи прошли с 12 по 17 ноября на  Мальте.

Группа 11 
Матчи прошли с 13 по 18 ноября в  Бельгии.

Группа 12 
Матчи прошли с 9 по 14 октября в  Швеции.

Группа 13 
Матчи прошли с 9 по 14 октября в  Израиле.

Рейтинг команд, занявших третье место в группах 

В рейтинге не учитываются игры с соперниками, занявшими четвёртые места в своих группах.

Бомбардиры

См. также 

 Элитный квалификационный раунд

Ссылки 
 Первый квалификационный раунд на сайте УЕФА

П